Hills Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Hills Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Hills Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Hills Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Hills Creek (Oregon), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Hills Creek (Pennsylvania), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania
 Hills Creek (West Virginia), Fluss im Bundesstaat West Virginia

Hills Creek steht für:
 Hills Creek (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Hills Creek State Park, einen State Park im Bundesstaat Pennsylvania, Vereinigte Staaten